Кузнецовский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Красноармейского сельского поселения.

География 
Хутор находится в северо-западной части Волгоградской области, в степной зоне, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, к западу от реки Малая Завязка, на расстоянии примерно 39 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Новониколаевский, административного центра района. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Согласно постановлению Волгоградской областной Думы от 24 ноября 1994 года № 14/130 посёлок отделения № 5 совхоза «Красноармеец» Красноармейского сельсовета был переименован в хутор Кузнецовский.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 57,6 %, женщины — соответственно 42,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 73 % из 11 чел.

Улицы 
Уличная сеть хутора состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Новониколаевского района (Волгоградская область)